Rainwater ist der Familienname folgender Personen:

 James Rainwater (1917–1986), US-amerikanischer Physiker
 Marvin Rainwater (1925–2013), US-amerikanischer Rockabilly Sänger
 Richard Rainwater († 2015), US-amerikanischer Finanzinvestor und Manager

Rainwater als Pseudonym:
 John Rainwater, Pseudonym, den eine Reihe von Mathematikern der University of Washington benutzten